Municipio de Canoe puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Canoe (condado de Winneshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winneshiek.
 Municipio de Canoe (condado de Indiana, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Indiana.